Кузгунні-Каяси (гора) — гора в Криму.
 Кузгунні-Каяси (скеля) — скеля в Криму.

Див. також 
 Кузгун

Джерела 
 Атлас туриста «Горный Крым» /Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев. — К.: ГНПП «Картографія», 2010. — 112 с.